Jean-Paul Charié (1952-2009), homme politique français ;
 Pierre Charié (1915-1973), homme politique français, père du précédent.

Patronyme français